

Titres 

 Robinson Crusoé (1719), roman anglais de Daniel Defoe ;
 Robinson Crusoé (1867), opéra-comique de Jacques Offenbach ;
 Les Aventures de Robinson Crusoé (1902), film de Georges Méliès ;
 Le Petit Robinson Crusoë (1924), film américain de Edward F. Cline ;
 Robinson Crusoé (ou Le Naufragé du Pacifique) (1951), film franco-italien de Jeff Musso ;
 Les Aventures de Robinson Crusoé (1954), film de Luis Buñuel ;
 Robinson Crusoé (1997), film américain de George Miller et Rod Hardy ;
 Robinson Crusoé (2007), série de bande dessinée française ;
 Robinson Crusoé (2003), téléfilm franco-britannico-canadien ;
 Crusoé (2008–2009), série télévisée américaine, britannique et canadienne ;

 Robinson Crusoé (2016), film d'animation franco-belge Vincent Kesteloot et Ben Stassen ;

Toponyme 

 Île Robinson Crusoe, dans l’archipel Juan Fernández, dans le Pacifique sud.

Autres 

 Robinson Crusoé de Varsovie, surnom des civils polonais qui ont choisi de vivre cachés dans les ruines de Varsovie après la fin de l'Insurrection de Varsovie ;
 Crusoe, microprocesseur de la société Transmeta.

Homonymie de titre